Watkins steht für:
 Watkins (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Watkins steht für folgende Orte in den Vereinigten Staaten:
 Watkins (Alabama), Ort im Shelby County, Alabama
 Watkins (Colorado), census-designated place im Adams und Arapahoe County, Colorado
 Watkins (Illinois), Ort im De Witt County, Illinois
 Watkins (Iowa), Gemeindefreies Gebiet und census-designated place im Benton County, Iowa
 Watkins (Minnesota), Kleinstadt im Meeker County, Minnesota
 Watkins (Missouri), Ort im Miller County, Missouri
 Watkins (Montana), Ort im Madison County, Montana
 Watkins (North Carolina), Ort im Vance County, North Carolina
 Watkins (Ohio), Gemeindefreies Gebiet im Union County, Ohio
 Watkins (Oklahoma), Ort im Tulsa County, Oklahoma
 Watkins (Pennsylvania), Ort im Cambria County, Pennsylvania 
 Watkins (Tennessee), Ort im DeKalb County, Tennessee
 Watkins Corner, Ort im Phillips County, Arkansas
 Watkins Ford, Ort im Ford County, Illinois
 Watkins Mill, Ort im Macon County, North Carolina

Siehe auch:
 Watkins Glen
 Watkins Township
 Watkin
 Wotkyns-Gletscher im Marie-Byrd-Land, Antarktika